El Campionat d'Europa d'escacs individual de 2017 fou un torneig d'escacs entre els dies 29 de maig i l'11 de juny de 2017 a Minsk (Bielorússia). El torneig fou organitzat pel Comité Olímpic Nacional de la República de Bielorússia, el Ministeri d'Esports i Turisme de Bielorússia, la ciutat de Minsk i la Federació d'Escacs de Kosovo sota els auspicis de la European Chess Union.

El campionat era obert a tots els jugadors que representessin a una federació europea. El campionat es disputà pel sistema suís a 11 rondes wamb el control de temps de 90 minuts pels primers 40 moviments més 30 minuts per la resta de la partida, amb un increment de 30 segons per moviment començant des de la primera jugada. Els 22 jugadors millors es classificaren per la propera Copa del Món d'escacs de 2017. Es repartiren una bossa de premis de 100.000 euros.

Classificació 

Fins a 397 classificats.

Referències 

Bielorússia
Campionat d'Europa d'escacs individual
Competicions d'escacs del 2017
Esport a Minsk